tűzliliom, a tüzes liliom (Lilium bubliferum), Magyarországon fokozottan védett növény társneve
 tűzliliom, a lángszínű sásliliom (Hemerocallis fulva) társneve